A Premiere Ligapokal' (magyarul: Német Liga-kupa) 2007-es kiírását július 21. és július 28. között bonyolítják le, amely a 2007-08-as Bundesligát vezeti fel. A tornát a német labdarúgó-szövetség szervezésében rendezik.

Más országok (pl.: Anglia, Franciaország) ligakupáival ellentétben a győztes nem indulhat valamelyik nemzetközi klubtornán, csupán pénzjutalomban részesül. Az idei győztes, azaz a Bayern München 2 millió €-val gazdagodott a Kupa elhódításáért.

A torna a selejtezőkkel indult, ahol a tavalyi győztes és címvédő Werder Bremen a 2006-os döntő másik résztvevője ellen, a Bayern München ellen rögtön ki is esett.

A rendezvényt 160 ország tv-társaságai közvetítették szerte a világban.

 Részt vevő csapatok 
 VfB Stuttgart (Bundesliga bajnok) 1. FC Nürnberg (DFB-Pokal győztes) FC Schalke 04 (Bundesliga ezüstérmes) SV Werder Bremen (Bundesliga bronzérmes) FC Bayern München (Bundesliga 4. helyezett) Karlsruher SC (Bundesliga 2 bajnok)''

 Helyszínek 
 LTU Arena, Düsseldorf
 EasyCredit-Stadion, Nürnberg
 Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart
 Zentralstadion, Lipcse

 Eredmények 

 Selejtezők 

 Elődöntők 

 Döntő 

 Gólszerzők 3 gólos:  Franck Ribéry (Bayern München)2 gólos:  Róbert Vittek (Nürnberg)1 gólos:'''
  Halil Altıntop (Schalke)
  Hamit Altıntop (Bayern München)
  Tim Borowski (Werder Bremen)
  Fabian Ernst (Schalke)
  Miroslav Klose (Bayern München)
  Levan Kobiashvili (Schalke)
  Peter Løvenkrands (Schalke)
  Bastian Schweinsteiger (Bayern München)
  Sandro Wagner (Bayern München)
  Heiko Westermann (Schalke)

Lásd még 
 Fußball-Bundesliga 2007-08
 DFB-Pokal 2007-08

Nemzeti labdarúgókupák
Nemetligakupa
Németország labdarúgása